12. etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España 2019 odbył się 5 września na trasie liczącej 171,4 km. Start etapu miał miejsce na torze wyścigowym Circuito de Navarra, a meta w Bilbao.

Klasyfikacja etapu

Klasyfikacje po etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Etap na stronie procyclingstats.com

Vuelta a España 2019